KUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kukundu (Isole Salomone)
 Kue – categoria di dolci indonesiani